Тахо — озеро в США
 Тахо — озеро в Канаді
 Тахо — річка в Іспанії та Португалії